Andrzej Tomaszewski – architetto, urbanista e storico dell'architettura polacco
Jan Tomaszewski – calciatore polacco
Tadeusz Tomaszewski – politico polacco